

Astronomia 
 13433 Phelps – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Phelps – census-designated place  della Contea di Pike, Kentucky
 Phelps – città della Contea di Ontario, New York
 Phelps – città della Contea di Vilas, Wisconsin

Persone 
 Derrick Phelps – cestista statunitense
 Edmund Phelps – economista statunitense
 Elizabeth Stuart Phelps – scrittrice statunitense 
 Fred Phelps – religioso statunitense
 James e Oliver Phelps – attori britannici
 Michael Phelps – cestista statunitense
 Michael Phelps – nuotatore statunitense
 Richard Phelps – pentatleta britannico
 William Henry Phelps – ornitologo ed esploratore statunitense
 William Henry Phelps Jr. – ornitologo venezuelano